Бецдорф () — топонім.

 Бецдорф — місто в Німеччині.
 Бецдорф — комуна в Люксембурзі.
 Бецдорф — колишній муніципалітет в районі Альтенкірхен (Німеччина).